Калакоч може да се отнася до:

 Калакоч (връх) – най-високата точка на Поповски височини
 Калакоч (река) – другото име на р. Поповски Лом

Пояснителни страници